Intermarché est une enseigne du groupe distributeur français Les Mousquetaires.
 L'Intermarché est aussi, au Québec, le nom d'une bannière du groupe Loblaw Companies Limited